

Musica 
Love on the Rocks – album del 1963 di Julie London
Love on the Rocks – singolo del 1980 di Neil Diamond
Love on the Rocks – singolo del 2008 di Sara Bareilles
Love on the Rocks – brano musicale dei Poison contenuto nell'album Open Up and Say...Ahh!

Altro 
Love on the Rocks – film del 2004 di Dante Lam
Hercules e la sirena (Love on the Rocks) – episodio della quinta stagione di Hercules